Roschnowka (russisch Рожновка) steht für folgende Orte in Russland:

 Roschnowka (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Roschnowka (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Roschnowka (Moskau), Weiler in der Oblast Moskau
 Roschnowka (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Rožnov